Посесивност може бити:

 Посесивност (психологија) - психолошки термин за специфичну личну особину 
 Посесивност (лингвистика) - лингвистички термин за присвојни (посесивни) облик

Види још
 Типови личности